Floorballligaen 2003-2004 var den 12. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Ligaen havde igen 10 hold i øst og vest.

Slutspillet ændrede igen form, til bedst af 4 kampe! Hvor det var den samlede pointsum der afgjorde hvem der gik videre. Det var et system der ikke var populært hos trænerne og spillerne.

DM finalen blev afviklet over en kamp, da den blev sendt live på DR TV og som den første kamp blev den afviklet på et TV guld i Valbyhallen.

Sæsonen var ligeså kval til den kommende sæson, hvor rækken blev skåret ned fra 10 hold i øst og vest til 6 hold i øst og vest. Top 6 i øst og vest kvalificerede sig til ligaen næste sæson.

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen